

Hydronyme 

 La Restonica est une rivière française qui coule dans le département de la Haute-Corse (région Corse) et se jette dans le fleuve côtier, le Tavignano.

Toponyme 
 Les gorges de la Restonica sont un lieu d'excursion bien connu des touristes visitant la Corse.